SBU ist eine Abkürzung für

 Schweizerische Buddhistische Union
 Scottish Badminton Union, siehe Badminton Scotland
 Secondary Building Units, siehe Metal Organic Framework und Zeolithgruppe #Sekundäre Baueinheiten (secondary building units_SBUs)
 Selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung
 Schahid-Beheschti-Universität, Hochschule in Teheran (Iran)
 Siemens-Bauunion, Tochtergesellschaft von Siemens (1921–1972)
 Sinfonisches Blasorchester Ulm
 Sluschba bespeky Ukrajiny, deutsch Sicherheitsdienst der Ukraine
 Southwest Baptist University, Hochschule im Staat Missouri (USA)
 St. Bonaventure University, Hochschule in Allegany (USA)
 Steyregger Bürgerinitiative für Umweltschutz, Fraktion im Gemeinderat in Steyregg, Oberösterreich
 Strategic Business Unit, deutsch Strategische Geschäftseinheit
 Stony Brook University, Hochschule in New York (USA)
 Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services
 Swiss Barkeeper Union
 Vought SBU Corsair, US-amerikanisches Militärflugzeug aus den 1930er Jahren

Abkürzung